Kępa (dt. wörtlich: „Flussinsel“) ist der Name von 18 Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kępa (Orzysz)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Kępa (Ślesin)
 Kępa (Szamotuły)
 Kępa (Trzcianka)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Kępa (Czernichów)
 Kępa (Słomniki)
 Kępa (Szczucin)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Kępa (Żnin)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Kępa (Żytno)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Kępa (Borzechów)
 Kępa (Dohorusk)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Kępa (Kotuń)
 Kępa (Sochocin)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Kępa (Długołęka)
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Kępa (Łubniany)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Kępa (Kartuzy)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Kępa (Drawno) (Johannesthal, Kreis Arnswalde/Pommern)
 Kępa (Trzebiatów) (Kamp (-Wustrow), Kreis Greifenberg/Pommern)

Außerdem:

Siehe auch
 Kępa-Kolonia
 Karsiborska Kępa
 Kobyla Kępa